Palácio da Cidade (Rio de Janeiro) — local de trabalho do prefeito do Rio de Janeiro
Palácio da Cidade (Teresina) — sede da prefeitura de Teresina, Piauí
Berliner Stadtschloss — também conhecido como Palácio da Cidade de Berlim

Desambiguações de construções